Les veines digitales plantaires sont des veines collatérales plantaires superficielles double par orteil, chacune cheminant d’avant en arrière au bord latéral de la face plantaire de l'orteil. Après avoir envoyées des veines intercapitulaires pour rejoindre les veines digitales dorsales, elles s'unissent pour former les quatre veines métatarsiennes plantaires.

Notes et références 

Veine du membre inférieur